An-Nasir puede referirse a:

Abderramán III, califa omeya de Córdoba (929-61).
Alí ben Hamud al-Nasir, califa hammudí de Córdoba (1016-8).
Saladino, sultán de El Cairo y Damasco (1174-93).
An-Násir, califa abasí de Bagdad (1180-1225).
Muhammad An-Nasir, califa almohade (1199-1213).
Al-Said Barakah, sultán mameluco de Egipto (1277-9).
Al-Nasir Muhammad, sultán mameluco de Egipto (1293-5, 1299-1309 y 1309-1340).
Shihab ad-Din Áhmad, sultán mameluco de Egipto (1342).
An-Násir Badr-ad-Din, sultán mameluco de Egipto (1347-51 y 1354-61).
An-Násir Faraj, sultán mameluco de Egipto (1347-1412).
An-Násir Muhámmad, sultán mameluco de Egipto (1496-98).